Hilmi ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft () mit der Bedeutung „ein freundlicher, liebenswürdiger, gutmütiger Mann“. Die weibliche Form des Namens ist Hilmiye.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Abbas Hilmi I. (Abbas I.; 1813–1854), osmanischer Gouverneur in Ägypten (1849–1854)
 Abbas Hilmi Pascha (Abbas II.; 1874–1944), letzter Vizekönig der osmanischen Provinz Ägypten (1892–1914)
 Hüseyin Hilmi Pascha (1855–1922), Staatsmann und Großwesir des Osmanischen Reichs

Vorname 

 Hilmi Fırat (1919–1990), türkischer Admiral
 Hilmi Ibar (* 1947), kosovarischer Chemiker
 Hilmi Kiremitçi (1934–2011), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Hilmi Mihçi (* 1978), niederländischer Fußballspieler türkischer Abstammung
 Hilmi Özkök (* 1940), türkischer Generalstabsoffizier
 Hilmi Sözer (* 1970), deutsch-türkischer Schauspieler und Komödiant
 Hilmi Yarayıcı (* 1969), türkischer Sänger und Komponist
 Hilmi Yücebaş (1915–1996), türkischer Buchautor

Zwischenname 

 Ahmet Hilmi Ermişoğlu (* 1937), türkischer Diplomat
 Mehmet Hilmi Güler (* 1949), türkischer Wissenschaftler und Politiker
 İbrahim Hilmi Senil (1903–1981), hoher türkischer Jurist
 Süleyman Hilmi Tunahan (1888–1959), türkischer islamischer Gelehrter und Naqschbandi-Scheich
 Mehmet Hilmi Yılmaz (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Mohamed Hilmi (1931–2022), algerischer Schauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname